Gerhard Munthe ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Munthe (Maler) (1849–1929), norwegischer Landschaftsmaler und Kunstschriftsteller
 Gerhard Munthe (Bibliothekar) (1919–1997), norwegischer Bibliothekar
 Gerhard Morgenstjerne Munthe (1875–1927), norwegischer Marinemaler